Дун Цзыци́ (; ) — китайская кёрлингистка.

В составе женской сборной Китая участник  (заняли седьмое место), , чемпионка .

В основном играет на позиции .

Достижения 
 : бронза ().
 : золото ().
 : бронза ().
 Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: серебро (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Curling World Cup
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Китая
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Призёры Универсиад в кёрлинге